Жилгородок — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Жилгородок — село в Аулиекольском районе Костанайской области, ликвидировано в 2013 году.
 Жилгородок — жилищный комплекс, входящий в состав г. Атырау.

Россия 
 Жилгородок — микрорайон города Волгоград.
 Жилгородок — микрорайон города Фролово Волгоградской области.
 Жилгородок — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Жилгородок — посёлок в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Жилгородок — посёлок в Сакмарском районе Оренбургской области.